Spojení písmen A a Q může mít různé významy:

AQ 
 AQ – kód ISO 3166-2 pro Antarktidu
 BJ-AQ – kód ISO 3166-2 pro Atlantique
 kód provincie L'Aquila

aq 
 aq – zkratka vodného roztoku v chemii (angl. aqueous)

.aq 
 .aq – internetová doména nejvyššího řádu pro Antarktidu